Pisz bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Pisz (deutsch Johannisburg), eine Stadt im Powiat Piski der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Pisz (See), ein See im Powiat Olsztyński der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Pisz ist ein polnischer Familienname:
 Leszek Pisz (* 1966), polnischer Fußballspieler
 Mieczysław Pisz (1969–2015), polnischer Fußballspieler; Bruder von Leszek 
 Wawrzyniec Pisz (1801–1875), polnischer Verleger, Buchhändler und Schriftsteller
Siehe auch:
 PIS
 Piz
 Peace